Rovné può riferirsi a diversi toponimi della Slovacchia: 
Rovné, comune del distretto di Rimavská Sobota, nella regione di Banská Bystrica
Rovné, comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov
Rovné, comune del distretto di Svidník, nella regione di Prešov
Veľké Rovné, comune del distretto di Bytča, nella regione di Žilina